ВАУЛ — аббревиатура: означает среднее военное авиационное училище лётчиков.

…в связи с серьёзным усложнением не только уровня знаний, требуемого от военного лётчика, но и множества других качеств, связанных с умением быстрого принятия решений и прочих условий, уже в современной России было принято решение оставить подготовку специалистов уровня среднего образования только для гражданской авиации.

 Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков — бывш. ВАУЛ.
 Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков — бывш. ВАУЛ.

См. также 
 Лётное училище

Примечания